Springer

 Axel Springer SE — один из крупнейших европейских издательских и медиаконцернов.
 Springer Science+Business Media — международная издательская компания, специализирующаяся на издании академических журналов и книг по естественно-научным направлениям.

См. также